Domen Vedlin, slovenski hokejist, * 21. december 1986, Ljubljana.

Vedlin je kariero v sezoni 2002/03 začel pri klubu HK Slavija, od sezone 2005/06 pa je igral za HDD Tilia Olimpijo, z izjemo sezon 2008/09 pri KHL Medveščak in 2009/10 pri HC Mulhouse v francoski drugi ligi. Z Olimpijo je osvojil naslov slovenskega državnega prvaka v sezonah 2006/07 in 2011/12. V sezone 2012/13 je ponovno zaigral za Medveščak, po koncu sezone se je upokojil. Skupno je v ligi EBEL odigral 148 tekem rednega dela, na katerih je dosegel štiri gole in devetnajst podat, ter 21 tekem končnice, na katerih je dosegel dva gola in štiri podaje.

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po enem Svetovnem prvenstvu U18 in Svetovnem mladinskem prvenstvu.

Pregled kariere

|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Slovenska ml. liga
| 02/03
|
| 18
| 1
| 5
| 6
|
| 44
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|-
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 26
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| rowspan=3|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 6
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska ml. liga
| 03/04
|
| 20
| 4
| 6
| 10
|
| 46
|
| 4
| 1
| 0
| 1
|
| 20
|-
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 04
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HK Slavija
| Mednarodna liga
| 04/05
|
| 25
| 1
| 0
| 1
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 5
| 6
| 11
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 05/06
|
| 23
| 2
| 1
| 3
|
| 16
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|-
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 14
| 1
| 0
| 1
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 06
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 06/07
|
| 15
| 4
| 2
| 6
| 0
| 32
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Slovenska liga
| 06/07
|
| 25
| 7
| 8
| 15
|
| 18
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9
| 3
| 2
| 5
|
| 12
|-
| HD HS Olimpija
| Slovenska liga
| 07/08
|
| 24
| 5
| 6
| 11
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| rowspan=2|KHL Medveščak
| Slovenska liga
| 08/09
|
| 36
| 19
| 18
| 37
|
| 42
|
| 7
| 6
| 1
| 7
|
| 16
|-
| Hrvaška liga
| 08/09
|
| 4
| 3
| 7
| 11
|
| 4
|
| 3
| 4
| 14
| 18
|
| 2
|-
| HC Mulhouse
| Francoska 2. liga
| 09/10
|
| 26
| 6
| 11
| 17
|
| 26
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 10/11
|
| 54
| 1
| 9
| 10
| -8
| 78
|
| 4
| 0
| 2
| 2
| -2
| 12
|-
| Slovenska liga
| 10/11
|
| 4
| 1
| 2
| 3
|
| 0
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| rowspan=2|HDD Tilia Olimpija
| Avstrijska liga
| 11/12
|
| 48
| 3
| 9
| 12
| +2
| 24
|
| 11
| 2
| 2
| 4
| -3
| 12
|-
| Slovenska liga
| 11/12
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 6
| 2
| 2
| 4
|
| 2
|-
| KHL Medveščak
| Avstrijska liga
| 12/13
|
| 46
| 0
| 1
| 1
| +2
| 6
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |438
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |96
| bgcolor="#7FFF00" |161
| bgcolor="#7FFF00" |-2
| bgcolor="#7FFF00" |519
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |781
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |24
| bgcolor="#7FFF00" |42
| bgcolor="#7FFF00" |-6
| bgcolor="#7FFF00" |96
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HD HS Olimpija
Hokejisti KHL Medveščak
Hokejisti HC Mulhouse
Ljubljanski športniki